Фалькенштейн — фамилия.

Известные носители:
 Фалькенштейн, Адам (1906—1966) — немецкий шумеролог.
 Фалькенштейн, Борис Юльевич (1903—1978) — советский зоолог и эколог.
 Фалькенштейн, Иоганн Пауль (1801—1882) — саксонский политический деятель, барон.
 Фалькенштейн, Константин Карл (1801 — 1855) — немецко-швейцарский историк.
 Фалькенштейн, Юлиус (1842 — 1917) — немецкий врач, путешественник и общественный деятель, исследователь Африки.

Фалькенштейн — название нескольких городов в Германии:

 Фалькенштейн — город в Саксонии

См. также 
 Фалькенштайн